Manville kan syfta på:

 Lesley Manville (1956–), en brittisk skådespelare

Geografi

Kanada
 Lac Manville – en sjö
 De Manville Lake – en sjö
 Mount Manville – ett berg

USA
 Manville, Indiana – ort i Milton Township, Jefferson County, Indiana
 Manville, New Jersey – stad i Somerset County, New Jersey
 Manville, Rhode Island – stad i Providence County, Rhode Island
 Manville, Wyoming – stad i Niobrara County, Wyoming.